Рейдарфьордюр () — город в Исландии.

Город Рейдарфьордюр находится в восточной части Исландии, на берегу Рейдар-фьорда. Рейдар-фьорд является крупнейшим в Восточной Исландии: длина его составляет 30 километров, ширина — 7 километров. Административно город входит в состав общины Фьордабигд (с 1998 года) региона Эйстюрланд. Численность населения Рейдарфьордюра составляет 2238 человек (на 1 декабря 2006 года).

Согласно исторической саге-хронике Ланднамабок, описывающей открытие и заселение Исландии, около 850 года на месте нынешнего Рейдарфьордюра высадился фарерский викинг Наддоддур, обозначенный в Ланднамабоке первооткрывателем Исландии. В 1998 году 4 фарерских морехода на гребной лодке повторили переход Наддоддура, преодолев 240 морских миль, разделяющих Фарерские острова и Рейдарфьордюр в Исландии.

В настоящее время в Рейдарфьордюре сооружается крупный алюминиевый комбинат, что способствует более плотному заселению Восточной Исландии.

Ранее город Рейдарфьордюр носил имя Бударейри.

Известные люди 
 Вильхьяульмюр Эйнарссон (родился в 1934 г. в Рейдарфьордюре) — легкоатлет, серебряный призёр по тройным прыжкам на летних Олимпийских играх 1956 г.

Примечания

Ссылки 
 Сайт с веб-камерой в порту Рейдарфьордюра

Города Исландии
Фьярдабиггд